Los Vázquez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Vázquez, Aguascalientes, Jesús María, 
 Los Vázquez, Veracruz, Filomeno Mata, 

Robotskapade Mexikoförgreningar